In 1965/66 werd het 28e Cypriotische voetbalkampioenschap gespeeld. AC Omonia won de competitie voor tweede keer.

Stand

Resultaten

Kampioen 

Cypriotisch voetbalseizoen
Competitievoetbal 1965/66